El topónimo El Arco puede hacer referencia a:

 El Arco, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
 El Arco, una pedanía española del municipio de Ojós, en la Región de Murcia.
 El Arco, una pedanía española del municipio de Arucas, en la provincia de Las Palmas, Islas Canarias.
 El Arco, una pedanía española del municipio de Santa Brígida, en la provincia de Las Palmas, Islas Canarias.
 El Arco, una pedanía española del municipio de Fonsagrada, en la provincia de Lugo, Galicia.
 El Arco, una pedanía española del municipio de Mondoñedo, en la provincia de Lugo, Galicia.
 El Arco, una pedanía española del municipio de Pontevedra, en la provincia de Pontevedra, Galicia.

Otros usos

 El Arco, grupo de alimentación